BME ima više značenja.

 2-Merkaptoetanol, antioksidans
 Metil tert-butil etar, rastvarač
 Biomedicinski inženjering